Гран-при США 1983 года:
 Гран-при США-Запад 1983 года
 Гран-при Детройта 1983 года